Гульсиной Юнусова (1929 год, Таджикская ССР — 3 октября 2017 года, Таджикистан) — звеньевая колхоза имени Ленина Ворошиловабадского района Сталинабадской области, Таджикская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась в 1929 году в бедной крестьянской узбекской семье в одном из сельских населённых пунктов современной Согдийской области. С середины 1940-х годов трудилась рядовой колхозницей, звеньевой хлопководческого звена колхоза имени Ленина Ворошиловабадского района.

В 1947 году звено под руководством Акиложон Фазиловой собрало в среднем с каждого гектара по 61 центнера египетского хлопка на участке площадью 3 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1948 года удостоен звания Героя Социалистического Труда за «получение высокого урожая хлопка при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом званием Героя Социалистического Труда были удостоены председатель колхоза Атоджон Додобаев, труженики колхоза звеньевые Темирбек Газибеков и Акиложон Фазилова.

Трудилась в хлопководстве до выхода на пенсию в 1985 году. Персональный пенсионер союзного значения. Проживала в Ворошилобадском районе (сегодня — район Джалолиддин Балхи Хатлонской области). Скончалась в октябре 2017 года.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Медаль «За трудовую доблесть» (29.12.1946)

Ссылки